Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute à Filderstadt du 6 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2003
Tennis en octobre 2003